een type pizza, zie calzone
 een theaterlied uit het jaar 2000, van cabarettrio Enge Buren, waarin de eerdergenoemde pizza bezongen wordt